Эмили Джейн Сибом (; род. , Аделаида, Южная Австралия) — австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира. Специализируется в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров, вольным стилем на эстафетах.

Карьера 
Дебютировала в составе сборной страны на чемпионате мира 2007 года в возрасте 14 лет. Выиграла золотую медаль в комбинированной эстафете 4 × 100 на Олимпиаде в Пекине. Также она заняла 4-е место (100 м на спине) и 14-е место (50 м на спине).

6 марта 2008 года на чемпионате католическая школьница из Брисбена Сибом побила рекорд на дистанции 50 м со временем 28,10 секунды, пропустив мировой рекорд Ли Янга (28,09) на одну сотую секунды.

22 марта 2008 года Сибом побила мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинале австралийского чемпионата 2008 года, показав время 27,95 с, обогнав на пять сотых секунды мировой рекорд Хейли Макгрегори (28,00), который был установлен на 15 дней ранее, 7 марта 2008 года. Через день этот рекорд был снова побит — на этот раз австралийкой Софи Эдингтон за время в 27,67 секунды в финале того же события. Сибом решила не плавать в финале этого чемпионата, так как это не олимпийское мероприятие, и вместо этого решила сосредоточиться на полуфинале 100 метров на спине. В итоге она стала первой австралийской женщиной, преодолевшей минутный барьер в этом событии, её 59,78 сделали её 5-й самой быстрой за все время. Затем она улучшила свой рекорд до 59,58 с, выиграв чемпионат Австралии и получив отбор на Олимпийские игры в Пекине.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Риме в 2009 году Сибом завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине со временем 58,88. Она выиграла серебро в эстафете 4 × 100 м и заняла 7-е место на дистанции 50 м на спине и 15-е на дистанции 200 м.

На чемпионате Австралии по плаванию в 2013 году она выиграла золото на дистанции 50 м и 100 м на спине, серебро в индивидуальной комбинации на 200 м и бронзу на дистанции 200 м на спине, получив право на участие в чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года. На чемпионате мира 2013 года выиграла три серебра (два в эстафетах и одно на дистанции 100 метров на спине).

На чемпионате мира 2015 года в Казани Сибом выиграла три золота (100 и 200 м на спине и эстафета 4×100 м вольным стилем), а также бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м. На дистанции 200 м на спине в Казани взяла в финале реванш у Мисси Франклин за поражение на 100-метровке на лондонской Олимпиаде.

На летних Олимпийских играх 2016 года Сибом представляла Австралию на дистанции 100 и 200 м на спине и завоевала серебро в эстафете 4 × 100 м.

Личная жизнь 
Когда Эмили было три года, она переехала со своей семьей из Аделаиды в Брисбен, штат Квинсленд. Сибом посещала католическую начальную школу Святого Иосифа до 6 класса, а затем перешла в Колледж Святого Иоанна Фишера, католическую школу для девочек. Обе школы находятся в Бракен Ридж. Её отец Джон Сибом был футболистом в SANFL, который сыграл более 300 игр для клуба Glenelg Tigers (Тигры).

26 января 2009 года Сибом была награждена медалью Ордена Австралии.

В 2015—2018 годах встречалась с австралийским пловцом Митчем Ларкином.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на swimming.org.au

Пловцы Австралии
Чемпионы мира по плаванию
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по плаванию